Boadilla del Camino kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Boadilla del Camino (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Boadilla del Camino (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar